Skydning har flere betydninger:

 Skydning (sport) – En sportsgren
 Skydning (militær) – Militær skydning
 Skydning (henrettelse) – Henrettelsesmetode
 Skydning (typografi) – Et typografisk udtryk